Stojanowa ist der Familienname folgender Personen:

 Dessislawa Stojanowa (* 1992), bulgarische Biathletin
 Elena Stojanowa (* 1952), bulgarische Kugelstoßerin
 Julija Stojanowa (* 1985), bulgarische Volleyballspielerin
 Krassimira Stojanowa (* 1962), bulgarische Opernsängerin
 Radka Stojanowa (* 1964), bulgarische Ruderin

 Auch
 Stojanowa (Kursk), Dorf im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk

Siehe auch:
 Stojanow